Le Qatar Classic masculin 2003 est l'édition masculine 2003 du Qatar Classic, qui est un tournoi PSA Super series avec une dotation de . Le tournoi se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du  au . 

Lee Beachill remporte le titre en battant John White en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic

Liens externes 

Masculin 2003
PSA World Series 2003
Sport au Qatar en 2003
Sport en novembre 2003
Sport en décembre 2003